The Source (1999), een documentaire uit 1999
The Source (2002), een sciencefictionfilm uit 2002
The Source (2011) (La Source des femmes), een Franse film uit 2011
The Source (muzikant), schuilnaam van de Britse producer en muzikant John Truelove
The Source (boek), een roman van James A. Michener
The Source (Ayreon), een muziekalbum van Ayreon
The Source (tijdschrift), een Amerikaans hiphop- en entertainmenttijdschrift

Zie ook 

 Source (doorverwijspagina)